Spickhoff ist der Nachname folgender Personen:

 Andreas Spickhoff (* 1962), Rechtswissenschaftler
 Georg Spickhoff (1872–1959), Heimatforscher